Paprsek označuje obvykle proud záření, někdy též dlouhý tenký předmět. V tomto smyslu má více významů:

záření světelné a elektromagnetické
 světelný paprsek
 sluneční paprsek
 extraordinární paprsek – zvláštní paprsek při dvojlomu
 zelený paprsek, zelený záblesk –  převážně zelené krátkodobé zabarvení oblohy
 paprsky gama – proud fotonů o vysoké energii
 Rentgenovy paprsky – proud fotonů o vysoké energii (totéž co paprsky X)
 paprsky X – proud fotonů o vysoké energii (totéž Rentgenovy paprsky)
 T-paprsky – terahertzové vlny elektromagnetického záření

záření částicové
 paprsky alfa – proud jader helia
 paprsky beta – proud elektronů
 paprsky H – proud jader vodíku (starší označení)

biologie
 dřeňové paprsky – světlé, úzké vrstvy dřeva, jejichž buňky vedou živiny z lýka do dřeva a dřeně

technika
 paprsek (kolo) – tyčka či drát spojující náboj (kolo) kola s jeho ráfkem; u dřevěného kola loukoť
 paprsek (tkalcovství) – součást tkacího stroje
 sledování paprsku – metoda renderování (výpočtu a zobrazení) 3D počítačové grafiky

fikce
 vlečný paprsek – fiktivní technologie tlumeného lineárního gravitonového paprsku

kultura
 Zelený paprsek – román Julese Verna
 Paprsky (hudební skupina) – česká křesťanská hudební skupina

Externí odkazy